АльфонсоIV д’Эсте (; , Модена — , Модена) — герцог Модены и Реджио в 1658—1662 годах, старший сын герцога ФранческоI д’Эсте и пармской принцессы Марии Фарнезе. Представитель побочной линии династии Эсте.

Биография 

АльфонсоIV д’Эсте унаследовал герцогство Моденское в 1658 году, в возрасте , однако из-за слабого здоровья, проявившегося такими заболеваниями, как подагра и туберкулёз, его правление длилось всего . Основным событием этого времени стал Пиренейский мир 1659 года, завершивший франко-испанскую войну. По условиям этого мирного договора Моденское герцогство, как союзник Франции, получило город Корреджо.

В правление АльфонсоIV знаменитое собрание произведений искусства семейства д’Эсте — галерея Эсте () — была открыта для публики.

Семья 

Для укрепления союза Моденского герцогства и Франции, Альфонсо вступил в брачный союз с Лаурой Мартиноцци (1639—1687), племянницей кардинала Мазарини (см. Мазаринетки). Свадьба по доверенности состоялась в день шестнадцатилетия новобрачной 27 мая 1655 года в Компьенском дворце в присутствии короля ЛюдовикаXIV. Дети:

 Мария Беатриче д’Эсте (1658—1718), с 1673 года супруга Якова, герцога Йоркского, в 1685—1688 годах короля Англии и Шотландии;

 ФранческоII д’Эсте (1660—1694), следующий герцог Модены и Реджио.

Примечания 

Герцоги Модены
Д’Эсте